Коэффициент интеллекта () — количественная оценка уровня интеллекта человека.
 «Коэффициент интеллекта» — фильм 1994 года.

См. также 
 «Коэффициент интеллекта и богатство народов» — книга о корреляции IQ населения с ВВП, вызвавшая обширную критику.